Теория за алтернативната загуба е доктрина за живота и успеха, създадена от продуцента и хореограф на Национален фолклорен ансамбъл "БЪЛГАРЕ" Христо Ив. Димитров. Той твърди, че е получил това откровение свише, без да го е търсил съзнателно и без да е експерт по темата. 

На 15 юни 2022 г. в Зала 1 на НДК, Димитров представя за първи път книгата си с това заглавие, където теорията е развита и са приведени доказателства в нейна подкрепа. Желанието на твореца е книгата първо да бъде издадена в чужбина и едва след това в България, заради правилото "Никой не е пророк в собствената си родина".  

Отпечатаният тираж все още не може да се открие в търговската мрежа или онлайн, тъй като е предназначен само за презентации, конференции и приятели.